Europese weg 69, een Europese weg
 E69 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Konings-Indisch, ECO-code voor een van de varianten van deze schaakopening